Svobodný stát může znamenat:

 Svobodný stát (spolková země) – označení některých spolkových zemí v Německu
 Svobodný stát (provincie) – provincie Jihoafrické republiky